Biden kan syfta på:

 Joe Biden (1942), USA:s president 2021–
 Jill  Biden (1951), en amerikansk lärare, andra hustru till Joe Biden
 Hunter Biden (1970), en amerikansk advokat och affärsman, son till Joe och Neilia Biden
 Beau Biden (1969-2015), en amerikansk jurist och demokratisk politiker, son till Joe och Neilia Biden
 Neilia Hunter Biden (1942–1972), en amerikansk lärare, första hustru till Joe Biden